Джаннеро Парго (; родился 22 октября 1979 года в Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский бывший профессиональный баскетболист, а ныне ассистент главного тренера клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
На драфте НБА 2002 года не был выбран ни одной командой. Играл за команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Хорнетс». В 2008 году подписал однолетний контракт с московским «Динамо», но в январе 2009 года его покинул и перешёл в «Олимпиакос». 13 июля 2009 года подписал контракт с «Чикаго Буллз».

В сентябре 2010 года вернулся в «Нью-Орлеан Хорнетс», но был отчислен из команды ещё до начала сезона из-за проблем с коленом. 20 марта 2011 года подписал контракт с «Чикаго Буллз» до конца сезона. 20 декабря 2011 года подписал контракт с клубом «Атланта Хокс».

14 марта 2013 года Парго подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт Бобкэтс». 24 марта 2013 года игроку был предложен ещё один 10-дневный контракт, а 3 апреля ему был предложен контракт до окончания сезона. 4 февраля 2015 года Шарлотт его отчислил.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Trilogy».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Тренеры «Портленд Трэйл Блэйзерс»